Baudricourt steht für:

 Baudricourt, eine französische Gemeinde im Département Vosges in Grand Est

Baudricourt ist der Familienname folgender Personen:

 Jean de Baudricourt († 1499), Marschall von Frankreich, Gouverneur von Burgund
 Robert de Baudricourt, lothringischer Adliger und Militär